Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг. На март 2020 года в НАУФОР, по собственным данным, входит 441 полноправный и 13 ассоциированных членов.

«Национальная ассоциация участников фондового рынка» основана в 1996 году (ведёт историю с 1994 года от ПАУФОР).
В 2017—2018 годах поглотила «Национальную лигу управляющих» (НЛУ).

Головной офис НАУФОР находится в Москве, действуют 3 филиала: Северо-Западный (в г. Санкт-Петербурге), Казанский (в г. Казани), Уральский (в г. Екатеринбурге).

История 
15 мая 1994 года была организована Профессиональная ассоциация участников фондового рынка (ПАУФОР), в сентябре того же года были прописаны основные правила Ассоциации, была начата программа внебиржевой торговли между 15 компаниями — участниками организации. Летом следующего 1995 года эта программа была заменена новой Российской торговой системой (РТС).

В конце 1995 года на учредительном съезде Ассоциации объявили об учреждении саморегулируемой финансовой организации — Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Регистрация организации состоялась 21 июня 1996 года.

С 1996 года выходит «Вестник Национальной ассоциации участников фондового рынка».

После формирования двухуровневой системы регулирования в России в 1997 году Ассоциация получила право на работу как саморегулирующаяся организация (СРО) компаний, занимающихся различной деятельностью в сфере рынка ценных бумаг. Таким образом стала первым в РФ саморегулирующимся объединением брокеров и дилеров.

27 марта 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о прекращении Ассоциации НЛУ, таким образом завершена процедура присоединения Национальной лиги управляющих к Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Деятельность 
НАУФОР включена в Единый реестр Банка России как СРО в отношении следующих видов деятельности:

— брокерская,
— дилерская,
— управление ценными бумагами,
— депозитарная,
— деятельность управляющей компании,
— инвестиционное консультирование,
— деятельность специализированных депозитариев.

КЦ НАУФОР проводит экспертизу профессиональной деятельности, организует семинары и вебинары, дистанционное обучение в сфере финансов, реализует сопровождение документации, а также оказывает консультационные услуги.

Ежегодно НАУФОР организует профессиональную конференцию «Российский фондовый рынок» в Москве, а также в Екатеринбурге — более известную как Уральская конференция НАУФОР. Кроме этого НАУФОР регулярно проводит крупнейшие конференции на финансовом рынке, среди которых: «Рынок коллективных инвестиций», «Инвестиционное консультирование»; «Структурные продукты» и «Розничный инвестор» (совместно с Московской биржей).

В ноябре 2016 года НАУФОР подписал соглашение о сотрудничестве с Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Руководство 
Главный орган управления организации — Общее собрание компаний — членов Ассоциации, один раз в два года Общее собрание избирает Совет директоров. Руководство деятельностью организации осуществляет президент, который назначается на должность сроком на пять лет Советом директоров.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка — Алексей Викторович Тимофеев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: .

Саморегулируемые организации
Рынок ценных бумаг